Gmina Spytkowice bezeichnet zwei Gemeinden in der Woiwodschaft Kleinpolen in Polen:
 Gmina Spytkowice (Powiat Nowotarski), Landgemeinde im Powiat Nowotarski
 Gmina Spytkowice (Powiat Wadowicki), Landgemeinde im Powiat Wadowicki